Bosznia-Hercegovina
 Vinine, falu Neum községben a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Vinine falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében